Zeměpisný výraz Zéland může označovat 
 Hlavní ostrov dánského souostroví Sjælland, česky zvaný i Zéland
 Nizozemské území Zeeland
 hovorové označení souostroví a státu Nový Zéland